Ermita del Humilladero puede hacer referencia a (orden alfabético de población):
 
 Humilladero de Adrada de Haza, en Adrada de Haza, provincia de Burgos.
 Ermita del Humilladero, en Atienza, provincia de Guadalajara.
 Ermita de la Soledad de Alcuneza, provincia de Guadalajara.
 Ermita del Humilladero, en Ávila.
 Ermita del Humilladero, en Baños de Montemayor, en la provincia de Cáceres.
 Ermita de Nuestra Señora de la Soledad o del Humilladero, en Berlanga de Duero, en la provincia de Soria.
 Humilladero de Briñas, en La Rioja.
 Ermita del Humilladero, en el municipio de Calanda, provincia de Teruel.
 Ermita del Humilladero o del Santo Cristo del Refugio, en Candelario, provincia de Salamanca.
 Ermita del Stmo. Cristo del Humilladero, en el municipio de Colmenar de Oreja, provincia de Madrid.
 Ermita del Stmo. Cristo del Humilladero, en el municipio de Gata, provincia de Cáceres.
 Ermita del Humilladero, en el municipio de Guadalupe, provincia de Cáceres.
 Ermita del Humilladero, en la villa de Íscar, en la provincia de Valladolid.
 Ermita del Santo Cristo del Humilladero, en Jalón de Cameros, en la La Rioja.
 Humilladero de Nuestra Señora de la Soledad, en la calle de Fuencarral, Madrid.
 Ermita del Humilladero, en el municipio de Medinaceli, en la provincia de Soria.
 Ermita del Humilladero, en Mogarraz, en la provincia de Salamanca.
 Ermita del Humilladero, en Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca
 Ermita de la Soledad o del Humilladero, en el municipio de Romanillos de Medinaceli, provincia de Soria.
 Ermita de San Isidro y Cruz del Humilladero, en Sasamón, provincia de Burgos.
 Humilladero de San Onofre o Templete de San Jerónimo (Sevilla), en Sevilla capital.
 Ermita del Humilladero, en la ciudad de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara.
 Ermita de Nuestra Señora de la Soledad (Soria), en Soria capital, es un antiguo humilladero.
 Ermita de la Soledad de Trijueque, también en la provincia de Guadalajara. 
 Ermita del Stmo. Cristo del Humilladero, en el municipio de Villalba de los Alcores, provincia de Valladolid.

Humilladeros